Antiochie je jméno několika starověkých měst, většinou založených Seleukovci a pojmenovaných po některém z Antiochů, například:

 Antiochie – též Syrská nebo nad Orontem, jedno ze starověkých center východního Středomoří, dnešní turecká Antakya
 Antiochie Pisidská – město v maloasijské Pisidii, u dnešního města Yalvac v turecké provincii Antalya
 Antiochie nad Maeandrem – město v maloasijské Kárii, u dnešního města Kuyacak v turecké provincii Aydın